Liliane peut faire référence à :
 un prénom féminin
 Liliane (The Gilded Lily), film de 1921 de Robert Z. Leonard
 Liliane, film de 1933 d'Alfred E. Green
 Catherine et Liliane (2012-2019), une shortcom humoristique française écrite et interprétée par Alex Lutz (Catherine) et Bruno Sanches (Liliane)

Personnalités portant ce prénom 
 Liliane (1946-), coloriste belge
 Liliane Bettencourt (1922-2017), héritière de L'Oréal
 Liliane Jagueneau (1950-2018), linguiste française
 Liliane Marchais née Grelot (1935-2020), épouse de Georges Marchais
 Liliane Vincent (1935-1987), actrice belge

Voir aussi 
 , autre forme féminine/masculine du prénom.

Prénom féminin

cs:Liliana
en:Liliane
it:Liliana
pl:Liliana
pt:Liliane
sl:Ljiljana
sr:Љиљана